Большие Роги — название населённых пунктов:

 Большие Роги — деревня в Жлобинском районе Гомельской области Белоруссии.
 Большие Роги — деревня в Парфинском районе Новгородской области России.

См. также 
 Роги